Првенство Енглеске у рагбију 1991/92. (службени назив: 1991–92 Courage League) је било 5. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 13 клубова, у другу лигу су испали Рослин парк и Нотингем, а титулу је освојио Бат.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1991.
Рагби у 1992.